Eerste divisie (1998/1999) – drugi poziom rozgrywek w piłce nożnej w Holandii. Ligę, liczącą 18 zespołów wygrał zespół FC Den Bosch, awansując do Eredivisie.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie (1998/1999)
 Eerste divisie

Bibliografia 
 Wyniki na stronie rsssf.com

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
Eerste divisie
1998 w Holandii
1999 w Holandii